Bottenlösen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bottenlösen, Västergötland, sjö i Habo kommun, 
Bottenlösen, Närke, sjö i Örebro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn